Simning har varit med vid varje olympiskt sommarspel, dock endast sedan 1912 för damer. Tillsammans med löpning är det en av de populäraste sporterna, med många grenar.

Noterbara förändringar i sporten 
Tiderna har genom alla år sjunkit, tack vare bättre träningsteknik och nya utvecklingar inom sporten.

I de första fyra olympiska spelen, hölls tävlingarna inte i pooler, utan i öppet vatten. Vid olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm togs tiderna elektroniskt för första gången. Fram till 1940-talet hade de manliga simmarna heldräkter, som gav större motstånd än vad dagens dräkter gör.

Vid olympiska sommarspelen 1924 började 50-metersbassängen användas, och blev standard. 1936 introducerades startpallarna. Fjärilsimstävlingarna började först 1956.

Grenar

Herrar

Damer

Deltagande nationer 
Notera att följande lista inte är komplett.

Medaljtabell

Totalt
Senast uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016

Lång bana
Senast uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016

Maratonsimning
Senast uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016

Referenser